Овчарци () — село в Болгарии. Находится в Кюстендилской области, входит в общину Сапарева-Баня. Население составляет 1 106 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Овчарци, в состав которого входит Овчарци, должность кмета (старосты) исполняет Красимир Райчов Ранов (независимый) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Сапарева-Баня — Сашо Кирилов Иванов (независимый) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Кюстендилской области